Бебе́ Лили́ () — французская виртуальная анимированная певица, годовалая девочка по имени Лили́.

Дискография

Альбомы 

1 Также был издан под титулами Este e o meu mundo (в Португалии), Il mio mondo (в Италии) и Meine Welt (в Австрии).
2 Также был издан под титулами Super Bébé (в Португалии), A világ körü и Dookoła świata.

Синглы 

1 Также издан под титулами «Hallo Papi» (в Португалии) и «Ciao Papi» (в Италии).
2 Также издан под титулом «La giungla degli animali» (в Италии).

DVD 

1 Также издан под титулом O meu (в Португалии).
2 Также издан под титулом O meu das ferias (в Португалии).

 Karaoke Z Bébé Lilly был сертифицирован золотым и достиг 21 места в Польше.

См. также 
 Илона Митреси
 Пиноккио (певец)
 Пиглу
 Титу Ле Лапину

Примечания

Ссылки 
 
 Бебе Лили на сайте AllMusic

Певцы и певицы Франции
Вымышленные певцы и певицы
Вымышленные девочки
Детская музыка